B-Boy ou Bboy peut désigner :
 bboy (ou bgirl) en culture hip-hop signifie : breaking-boy(girl) ou breakdance-boy(girl) : donc une personne qui breake (qui fait du breakdance)
 B-Boy, nom de ring de Benjamin Cuntapay (né en 1978), un catcheur américain
 B-Boy, jeu vidéo sur PlayStation 2 et PlayStation Portable
 B-Boy Records, label indépendant de hip-hop
 B-Boy Park, festival japonais de hip-hop annuel